Khartoum steht für

 englische Schreibweise für Khartum, Hauptstadt der Republik Sudan
 Khartoum (Film), Abenteuerfilm aus dem Jahr 1966
 HMS Khartoum (F45), britischer Zerstörer